Eduardo Marcelo Jauchen, argentino. Abogado dedicado a la defensa de causas penales; escritor de obras jurídicas, tratadista, conferencista, profesor universitario. En la obra titulada Historia de la Abogacía en Santa Fe de Alejandro A. Damianovich, ha sido especialmente mencionado e incluido entre los abogados más destacados del Foro de Santa Fe en el siglo veinte.

Títulos Universitarios 
Abogado, egresado la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Argentina. Profesor Titular de Derecho Procesal Penal. Profesor y Miembro del Comité Académico de la Carrera de Posgrado de Especialización en Derecho Procesal Penal de dicha Universidad.

Libros publicados 

 La Prueba en Materia Penal, Santa Fe: Ed. Rubinzal y Culzoni, 1992.
 Estudios sobre el Proceso Penal, Santa Fe: Ed. Panamericana, 1994.
 Tratado de la Prueba en Materia Penal, Santa Fe: Ed. Rubinzal y Culzoni, 2002.
 Comentarios sobre el Código Procesal Penal de Santa Fe, Santa Fe: Ed. Rubinzal y Culzoni, 2003.
 Derechos del Imputado, Santa Fe: Ed. Rubinzal y Culzoni, 2005.
 El Juicio Oral en el Proceso Penal, Santa Fe: Ed. Rubinzal y Culzoni, 2008.
 Tratado de Derecho Procesal Penal, Santa Fe: Ed. Rubinzal y Culzoni, 2012.
 Estrategias de Litigación Penal Oral, Santa Fe: Ed. Rubinzal y Culzoni, 2014.
 Estrategias para la Defensa en el Juicio Oral, Buenos Aires: Ed. Rubinzal, 2015.
 Proceso Penal. Sistema Acusatorio Adversarial, Buenos Aires: Ed. Rubinzal, 2015.
 Tratado de la Prueba Penal en el Sistema Acusatorio Adversarial, Buenos Aires: Ed. Rubinzal, 2017.
 Derechos del Imputado en el Sistema Acusatorio Adversarial, Buenos Aires: Ed. Rubinzal, 2021.

 Tratado de Derecho Procesal Penal. Nueva Edición Actualizada. Buenos Aires: Ed. Rubinzal, 2022.

Artículos publicados 

 «La Excarcelación en la Legislación Santafesina» (Coautores: Iván Raimondi, Dr. Jorge Scandol y Dr. Dante Vella), Revista del Colegio de Abogados de Santa Fe, núm. 4, 1983, p. 119. 
 «Una Situación de Conflicto: Secreto Profesional y Obligación de Denunciar», Revista del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción de Santa Fe, núm. 5, 1984, p. 39.
 «El Principio de Congruencia en el Proceso Penal», Diario El Imparcial, 22 de noviembre de 1984, p.1.
 «Efectos de la Incontestación de la Demanda Civil en el Proceso Penal», Revista ZEUS, núm. 2631, 19 de abril de 1985, pág. 2.
 «Actividad Profesional de la Defensa Durante la Etapa del Juicio e Impugnativa», Revista del Colegio de Abogados de Santa Fe, 1986, p. 28; –a raíz del «Curso de Práctica de la Abogacía» en el cual fue disertante–.
 «El Testigo en el Proceso Penal: Incapacidad e Incompatibilidad», Revista de Estudios Procesales, Publicación Oficial del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, núm. 37, 1987, p. 47.
 «La Secuela de Juicio como Causal de Interrupción de la Prescripción Penal», Revista ZEUS, núm. 3175, 17 de junio de 1987, p. 2.
 «Derechos del Acusado en el Proceso Penal», Diario El Litoral, 26 de septiembre de 1989.
 «La Confesión del Imputado introducida mediante el Testimonio de los Policías que intervinieron en el Sumario Prevencional», Revista ZEUS, Tomo 53, Sección Doctrina, 1989, p. 275.
 «La Ley Penal Tributaria: Excarcelación Inconstitucionalidad», Diario El Litoral, 6 de mayo de 1990.
 «Regla de Exclusión Probatoria», Revista de Jurisprudencia Provincial, Rubinzal y Culzoni Editores, septiembre de 1992, p. 209.
 «El Testimonio del Policía en el Proceso Penal», Revista de Jurisprudencia Provincial, Rubinzal y Culzoni Editores, noviembre de 1992, p. 423.
 «La Información Previa al Imputado», Revista ZEUS, núm. 4622, 9 de marzo de 1993, p. 2.
 «Procedimiento en Materia Penal, el Juicio Oral», La Gaceta Forense del Colegio de Abogados de Santa Fe, junio de 1993, p. 4.
 «La Crisis del Sistema», Diario El Litoral, agosto de 1993.
 «El Tratamiento Especial para ciertos Testigos, su Inconstitucionalidad», Revista ZEUS, núm. 4787, 4 de noviembre de 1993, p. 2.
 «Los Actos Definitivos e Irreproducibles en el Proceso Penal», Revista del Colegio de Abogados de Santa Fe, diciembre de 1993, p. 75.
 «La Suspensión del Proceso a Prueba», Revista ZEUS, núm. 5020, 6 de octubre de 1994, p. 2.
 «Los Términos de la Ley (referida de la ley 24.390)», Diario El Litoral, noviembre de 1995.
 «El Juicio Oral no es charla de sobre mesa», Diario El Litoral, marzo de 1996.
 «La Defensa Penal: Su Necesario Contenido», La Gaceta Forense del Colegio de Abogados de Santa Fe, diciembre de 1996, p. 21.
 «El Testimonio del Agente Encubierto», La Gaceta Forense del Colegio de Abogados de Santa Fe, julio de 1997, p. 44.
 «La Estafa Procesal», Revista ZEUS, núm. 5794, 31 de octubre de 1997, p. 2.
 «La Cámara Oculta y el Proceso Penal», Revista ZEUS, núm. 6055, 19 de noviembre de 1998, p. 2.
 «La Prueba de las Causales Exculpatorias», Revista ZEUS, núm. 6182, 24 de mayo de 1999, p. 2.
 «El Principio de Congruencia en el Proceso Penal», Revista de Derecho Procesal, Rubinzal Editores, 2005-2, p. 399.
 «Derecho a Recurrir el fallo ante un Tribunal Superior», Revista de Derecho Procesal Penal, Rubinzal Editores, 2006-2, p. 61.
 «La Prueba Documental en el Proceso Penal», Revista de Derecho Procesal Penal, Rubinzal Editores, 2009-1, p. 199.
 «Derecho del Imputado y su Defensor de Interrogar a Testigos y Peritos de cargo» Revista de Derecho Procesal Penal, Rubinzal Editores, 2010-1, p. 101.
 «La Cadena de Custodia», Revista de Derecho Procesal Penal, Rubinzal Editores, 2011-1, p. 189. 
 «La Justicia Penal quedó en un laberinto diabólico», Diario El litoral, 6 de julio del 2012, p. 3.
 «Zona Gris», Rubinzal RC D 670, 2021
 «Facultades del Delegado o Asesor Técnico de las partes en el Proceso Penal», Rubinzal RC D 153, 2022.

Conferencias disertadas  

  «Práctica de la Abogacía en Derecho Penal», disertante del curso sobre «Práctica de la Abogacía» organizado por el Colegio de Abogados de Santa Fe; realizado desde el 20 de mayo al 4 de noviembre de 1986.
 «Crítica a la Justicia Penal. La Crisis de la Justicia Penal: Factores y Posibilidades de Superación», disertante en el Panel organizado por el Colegio de Abogados de Santa Fe; realizado en la Casa del Foro el 31 de agosto de 1990.
 «El Aborto de la Mujer Violada», disertante en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Santa Fe, organizado por el Instituto de Derecho Penal de esa facultad; realizado el 25 de septiembre de 1984. 
 «Hacia la Construcción del Nuevo Estado», disertante en el «Congreso de Derecho Público», realizado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, octubre de 2004.
 «Proceso de Conocimiento. La Cuestión Probatoria», disertante en el «Curso de Actualización en Derecho Procesal Penal», realizado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, octubre de 2004.
 «Principio de Congruencia en el Proceso Penal», disertante en el «Curso de Profundización en Derecho Procesal Penal», realizado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, mayo de 2006.
 «Programa de Actualización en Derecho Penal y Procesal Penal», disertante en el Postgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Rosario, agosto de 2006.
 «La Prueba. Principales Medios», disertante en el Postgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Rosario, septiembre de 2006.
 «El Nuevo Sistema Procesal Penal», disertante en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, junio de 2008.
 «Efectividad de las Reformas en Materia Procesal Penal. Juicio Oral», disertante en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, 22 de mayo de 2009.
 «Interpretación del Código Procesal Penal», disertante en el Curso de Postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), mayo de 2009.
 «La Defensa Penal», disertante en las «Jornadas sobre los Nuevos Paradigmas Procesales Penales», organizada por el INECIP, Rosario, 3 de junio de 2009.
 «La Regla de Exclusión Probatoria», disertante Congreso organizado conjuntamente por el Instituto de Criminología, el Colegio de Magistrados y Funcionarios y la Escuela de Capacitación Judicial de la Provincia de San Juan, octubre de 2009.

 «XIX Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina», disertante en las Jornadas realizadas en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), octubre de 2009.

 «Rol del Juez en la etapa Intermedia y el Juicio», disertante en el «Curso de Actualización para Aspirantes a la Magistratura Penal», organizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, junio de 2010.
 «XXIII Jornadas Nacionales de Ministerio Público», disertante en las jornadas desarrolladas en San Luis, septiembre de 2010.

Cargos y distinciones 

 Conjuez del Juzgado Federal Nº1 de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, desde el 1º de enero de 1987 hasta el 31 de diciembre de 1988, y desde el 1º de enero de 1998 hasta el 31 de diciembre de 1984.
 Conjuez del Juzgado Federal Nº2 de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, desde el 1º de enero de 1987 hasta el 31 de diciembre de 1988, y desde el 1º de enero de 1997 hasta el 16 de marzo de 2001.
 Juez Subrogante en los Juzgados Federales de Santa Fe, desde el 1º de febrero de 2001 hasta el 16 de marzo de 2001, por acordada Nº165/00.
 Defensor Público Oficial AD-HOC en el Tribunal Oral Criminal de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, desde el 21 de abril de 1998 hasta el 16 de abril de 2001.
 Conjuez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, designado por la Cámara Federal de Rosario según acordada Nº8/03.
 Defensor Público Oficial AD-HOC para la Jurisdicción del Tribunal Oral Criminal Federal de Santa Fe, designado por Resoluciones Reglamentarias Nº525/97 y Nº1147/7 de Superintendencia de la Defensoría General de la Nación, 1998.
 Integrante del Consejo Académico, Asesor de la Revista del Colegio de Abogados de Santa Fe, designado por el directorio del mismo, agosto de 1993.
 Jurado Examinador del Consejo de la Magistratura de la Nación designado por dicho consejo para la selección de jueces, junio de 1999.
 Miembro Suplente del Tribunal de Conducta para los años 1989 a 1991, designado por el Colegio de Abogados de Santa Fe, diciembre de 1989.
 En la obra titulada Historia de la Abogacía en Santa Fe del historiador Alejandro A. Damianovich, ha sido especialmente mencionado e incluido entre los abogados más destacados del Foro de Santa Fe en el siglo veinte.
 Miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Derecho Procesal Penal de Rubinzal Editores.
 Presidente de la Comisión Nº1 (Área de Derecho Procesal Penal), designado por la Comisión Organizadora del Colegio de Abogados de Santa Fe del VIII del Congreso Provincial de Derecho Procesal, en la que se abordaron los temas «La Investigación Penal Preparatoria como superación de la Instrucción Formal», julio de 1993.
 Presidente del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Santa Fe, designado por el directorio del mismo, 23 de febrero de 1996. 
 Invitado a participar de las «Jornadas Nacionales sobre Casación Penal» realizadas en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, noviembre de 1988.

Referencias 

Abogados de Argentina
Penalistas de Argentina
Profesor Universitario
Conjuez Federal
Juez Federal Subrogante